Скочиляс () — польская фамилия.

Известные носители:

 Скочиляс, Владислав (1883—1934) — польский гравёр, живописец, скульптор, педагог.
 Скочиляс, Влодзимеж (1923—1993) — польский актёр и театральный педагог.
 Скочиляс, Игорь Ярославович (1967—2020) — украинский историк, краевед.